Plusieurs personnes dénommées Hill ont eu le grade de général :
 Ambrose Powell Hill (1825–1865), un général confédéré durant la guerre civile américaine, 
 Benjamín G. Hill (1874-1920), général pendant la révolution mexicaine,
 Daniel Harvey Hill (1821–1889), un général confédéré durant la guerre civile américaine,
 Rowland Hill (général) (1772-1842), un commandant en chef britannique, ayant participé aux Guerres napoléoniennes et à la Bataille de Sorauren,